Negrete ist der Familienname folgender Personen:

 Fidel Negrete (1932–2016), mexikanischer Marathonläufer
 Gloria Negrete McLeod (* 1941), US-amerikanische Politikerin
 Jorge Negrete (1911–1953), mexikanischer Volkssänger und Volksschauspieler
 Jorge Negrete Vea, mexikanischer Fußballspieler
 Manuel Negrete Arias (* 1959), mexikanischer Fußballspieler
 Samuel Negrete Woolcock (1892–1981), chilenischer Komponist und Musikpädagoge
 Vitor Negrete (1967–2006), brasilianischer Bergsteiger

Negrete steht für:
  Negrete (Chile), ein Ort in Chile